Goniobasis livescens är en snäckart som beskrevs av Menke. Goniobasis livescens ingår i släktet Goniobasis och familjen Pleuroceridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
livescens